Многоатомные спирты (полиспирты, полиолы) — органические соединения класса спиртов, содержащие в своём составе более одной гидроксильной группы. Особое значение многоатомные спирты имеют в двух областях: пищевой промышленности и химии полимеров.

Химические свойства 

Химические свойства многоатомных спиртов включают в себя все химические свойства одноатомных спиртов. 

Многоатомные спирты образуют комплексы с ионами некоторых металлов, что является качественной реакцией на многоатомные спирты. Так, глицерин реагирует с гидроксидом меди в присутствии щелочи с образованием ярко-голубого соединения (глицерат меди).

Многоатомные спирты в пищевой промышленности 
Многоатомные спирты часто добавляют в продукты в качестве подсластителей из-за того, что они менее калорийны, чем обычный сахар, и не вызывают кариес. Типичными представителями таких подсластителей являются сорбит и ксилит.

Многоатомные спирты в химии полимеров 
В химии полимеров многоатомные спирты рассматриваются как затравки для полимеризации окиси этилена или окиси пропилена. Так, например, из таких полимеров при соединении с изоцианатами получают полиуретаны.

Типичные представители 
 Диолы — этиленгликоль, 1,2-пропиленгликоль, 1,3-пропиленгликоль, 1,4-бутандиол
 Триолы — глицерин
 Тетраолы — эритрит, пентаэритрит
 Пентаолы — ксилит, рибит
 Гексаолы — маннит, сорбит

Примечания

Литература 
 Вяземский А. Д. Практическое пособие по химии